Příjmení Lenhart má více nositelů:

 Georg Lenhart (1869–1941) – německý (hesenský) politik
 Jindřich Lenhart (1878–1955)) – český malíř, otec Karla
 Julius Lenhart (1875–1962) – rakouský gymnasta
 Karel Lenhart (1904–1978) – český sochař a restaurátor, působící v Olomouci
 Ludwig Lenhart (1902–1971) – německý katolický teolog a historik
 Roger Lenhart (* 1958) – německý politik
 Václav Eliáš Lenhart (1744–1806) – český lesník, autor knih o pěstování lesů
 Zdeněk Lenhart (* 1948) – český reprezentant v orientačním běhu

Související články 
 Linhart